

Alimentazione 
 Splügen – birra prodotta dal birrificio italiano Angelo Poretti

Architettura 
 Castello Splügen – castello situato a Splügen (Svizzera)

Geografia

Svizzera 
 Splügen – comune nella regione Viamala (Cantone dei Grigioni)
 Splügenpass – nome tedesco del passo dello Spluga, passo tra le Alpi Lepontine e le Alpi Retiche

Pagine correlate 
 Spluga (disambigua) – pagina di disambiguazione